Genç (district), een district van de Turkse provincie Bingöl
Genç (stad), de hoofdplaats van het district